Roland Kollmann – calciatore austriaco
 Walter Kollmann – calciatore austriaco

en:Kollmann